Nathorst, även skrivet Nathhorst är ett svenskt efternamn. Det förekommer äavensom ett led i det sammansatta namnet Nathorst-Böös. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2018 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnen:
 Nathhorst 14
 Natorst 10
 Nathorst-Böös 22 
Totalt blir detta 60 personer

Personer med efternamnet Nathorst eller med varianter av detta namn

 Alfred Nathorst (1850–1921), polarforskare, botanist och geolog
 Bertel Nathhorst (född 1937), företagare
 Carl Nathorst (1861–1945), svenskamerikansk militär
 Carl-Bertel Nathhorst (1907–1985), företagsledare
 Ernst Nathorst-Böös (1918–1988), jurist och numismatiker
 Hjalmar Nathorst (1821–1899). agronom och professor
 Johan Theophil Nathhorst  (1794–1862), agronom
 Karin Nathorst Westfelt  (1921–2013), svensk-dansk målare och tecknare
 Louise Nathhorst (född 1955), dressyrryttare
 Louise Nathorst-Böös (1870–1959), hushållslärare och rektor
 Ruth Nathorst (1883–1961), missionär

Geografi
Samtliga företeelser är uppkallade efter Alfred Nathorst.

Grönland
 Nathorst Fjeld
 Nathorst  Fjord 
 Nathorst Tinde

Kanada
 Cape Nathorst

Svalbard
 Nathorst land

Sverige
 Nathorstvägen, Hammarbyhöjden, Stockholm

Källor

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor